Галерея Тейт () — британская организация, управляющая четырьмя музеями и их коллекциями:
 Британская галерея Тейт — первый музей организации, открытый в 1897 году.
 Современная галерея Тейт — галерея современного искусства, открытая в 2000 году.
 Тейт Ливерпуль — музей в Ливерпуле, открытый в 1988 году.
 Тейт Сент-Айвс — музей в графстве Корнуолл, открытый в 1993 году.